Fumetti di My Little Pony - L'amicizia è magica – Lista completa dei fumetti appartenenti alla serie Amici Per Sempre
Fumetti di My Little Pony - L'amicizia è magica – Lista completa dei fumetti appartenenti alla serie Le microavventure
Fumetti di My Little Pony - L'amicizia è magica – Lista completa dei fumetti appartenenti alla serie L'amicizia è magica

Pagine correlate 
My Little Pony - L'amicizia è magica